Landing on a Hundred è il secondo album in studio del musicista statunitense Cody Chesnutt, pubblicato nel 2012.

Tracce

Collegamenti esterni